Bruno Cremer
William Randal Cremer
Hubert Cremer
Fritz Cremer
Peter-Erich Cremer
Desambiguações de sobrenomes